Indien tävlade första gången 1900, och har deltagit vid varje spel sedan dess, förutom 1904-1912. Indien har även skickat deltagare till vinter-OS från och till, sedan 1964. En stor del av landets 35 medaljer har tagits i landhockey.

Medaljer

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter vinterspel

Medaljer efter sporter

Indien i olympiska spelen